Tennis-Mixed der Olympischen Sommerspiele 1920.

Sieger der letzten Spiele von 1912 waren Edith Hannam und Charles Dixon in der Halle sowie Dora Köring und Heinrich Schomburgk auf Freiplatz, die alle nicht erneut an den Spielen teilnahmen. 21 Paarungen aus 9 Nationen nahmen an der Konkurrenz teil.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnier auf der Seite der ITF (englisch)
 Ergebnisse auf sportsreference (englisch)

Tennis-Mixed
1920
Tennisturnier in Antwerpen
Tennisturnier 1920